Pique Dame – film del 1918 diretto da Arthur Wellin
Pique Dame – film del 1921 diretto da Pál Fejös
Pique Dame – film del 1927 diretto da Aleksandr Razumnyj